Буэнос-Айресская конвенция — международный договор между панамериканскими государствами в сфере авторского права. Конвенция была подписана 11 августа 1910 года.

История 
В конце XIX — начале XX века на территории Америки помимо Буэнос-Айрессой конвенции был подписан целый ряд конвенций, регламентирующих международное авторское право. Сюда можно причислить Конвенцию о литературной и художественной собственности 1889 года (Монтевидео, Уругвай), Конвенцию о литературной и художественной собственности 1902 года (Мехико, Мексика), Конвенцию 1906 года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), Конвенцию 1911 года (Каракас, Колумбия), Конвенцию 1928 года (Гавана, Куба), Конвенцию 1946 года (Вашингтон, США).

В течение второй половины XX века все американские страны присоединились к Всемирной конвенции об авторском праве и Бернской конвенции.

Особенности конвенции 
Конвенция действует в отношении литературных и художественных произведений. В это понятие входят:

 хореографические и музыкальные произведения, рисунки, скульптуры, гравюры;
 драматические произведения;
 фотографические произведения, эскизы, планы, астрономические или географические модели Земли;
 геологические и топологические произведения, архитектурные и другие научные произведения

Конвенция признаёт презумпцию авторства, это значит, что лицо, указанное на экземпляре как автор таковым и является, если не доказано обратное. Также вместо имени собственного автор вправе указывать свой псевдоним.

Отличным от Бернской конвенции было то, что произведение защищалось лишь в случае, если оно содержало информацию о защите авторским правом. Не совсем чёткие формулировки давали неясную трактовку этой нормы. В общем смысле, необходимо было на экземплярах, защищённых авторским правом оставлять уведомление для третьих лиц: фразой «Все права защищены» (, , ).

Также в конвенции рассматривалось и было принято «правило более короткого срока» охраны авторских прав. Его смысл состоит в том, что при несовпадении сроков охраны авторского права в стране создания произведения или в стране охраны, применялся более короткий срок.

Буэнос-Айресская конвенция имеет «специальное соглашение» в соответствии со статьей 20 Бернской конвенции. Это соглашение устанавливает определение страны происхождения произведения и, следовательно, срок охраны, необходимый в странах, применяющих «правило более короткого срока»: когда работа одновременно опубликована в государстве конвенции и государстве вне конвенции, в качестве источника права будет выбрана страна конвенции, независимо от срока охраны в не подписавшем конвенцию государстве.

Страны, подписавшие конвенцию 
В таблице ниже представлен список американских стран с датами подписания ими важнейших международных документов, касающихся авторского права

Источники: Бюро авторского права США ЮНЕСКО, ВОИС

Примечания

Источники 
 
 
 

Договоры по алфавиту
Авторское право
Международные конвенции
История Буэнос-Айреса